Жагуариби () — топоним и гидроним:
 Жагуариби — река в центральной части Южной Америки.
 Жагуариби — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Жагуариби — мезорегион в Бразилии, входит в штат Сеара.